Frank Foster (countryzanger)
 Frank Foster (jazzmusicus)